Ужга

Ужга — село в Койгородском районе Республики Коми РФ
Ужга — сельское поселение в Койгородском районе Республики Коми РФ